Sally est un nom propre utilisé comme prénom, qui peut désigner :

Étymologie 
Sally est un dérivé de , il signifie princesse en hébreu.

Prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Sally.
 Sally, influenceuse engagée française, vidéaste et réalisatrice.
 Sally Fox, photographe américaine.

Patronyme 
 Judith D. Sally (née en 1937), mathématicienne américaine.

Cinéma 
 Sally (film, 1925), film réalisé par Alfred E. Green en 1925
 Sally (film, 1929), film réalisé par John Francis Dillon en 1929
 Sally (film, 1979), court-métrage réalisé par Pat Russell en 1979
 Sally (film, 2000), film réalisé par David Goldsmith en 2000
 Sally (film, 2007), court-métrage de 2007, réalisé par Ben Rekhi

Télévision 
 Sally Bollywood, série télévisée d'animation franco-australienne diffusée de 2009 à 2013

Littérature 
 Sally, nouvelle d'Isaac Asimov écrite en 1953

Musique 
Sally, une rappeuse française.

Chanson

Notes et références